Okręty US Navy o nazwie USS "Keith" lub podobnych:
 USS "Keith" (DE-241) był niszczycielem eskortowym. W służbie w latach 1943-46.
 USS "Willard Keith" było nazwą więcej niż jednej jednostki US Navy.

Keith